Frequenzweichen werden zur frequenzselektiven Aufsplittung von Signalen eingesetzt. Eine Frequenzweiche teilt ein verschiedene Frequenzen enthaltendes Signal auf zwei oder mehr Ausgänge auf, an denen jeweils unterschiedliche Teile des gesamten ursprünglichen Frequenzspektrums austreten.
Die Frequenzweiche stellt im Aufbau im Wesentlichen eine Kombination mehrerer Bandpassfilter dar. Diese können sowohl analog als auch digital realisiert werden.

Im Bereich der Optik spricht man eher von Spektrometern, dort kann eine Frequenzaufteilung etwa mit optischen Gittern oder Prismen erreicht werden.

Anwendungsbeispiele 

 Antennenweiche, bei Antennenleitungen im Rahmen der Hochfrequenztechnik
 Diplexer, im Bereich der Mikrowellentechnik und Hohlleitern
 DSL-Splitter, bei der DSL-Anbindung über Telefonleitungen
 Frequenzweiche (Lautsprecher), bei Lautsprecherboxen im Bereich der Audiotechnik

Filter (Elektrotechnik)
Übertragungstechnik